Le tournoi Carol Weymuller Open 2011 est l'édition 2011 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 20 au 25 septembre 2011 à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 45 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre qualifiées. 

En finale, Raneem El Weleily remporte le plus grand titre de sa carrière face à la tenante du titre et tête de série  Jenny Duncalf après avoir sauvé deux balles de match au premier tour face à Laura Massaro.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 Saison 2011 de la WSA

Liens externes 

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en septembre 2011
Sport à New York en 2011
Squash en 2011